

Cuadro
Clave

 Q = Clasificador (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
 r = retirado
 s = Partido suspendido

 w/o = No presentación
 Alt = Alternativo
 SE = Exención especial
 PR = Ranking protegido

Rondas finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 

 Cuadro Principal
 Cuadro Clasificatorio

ATP Challenger Tour 2010
Tenis en 2010
Torneos de tenis en pista dura
Aberto de São Paulo 2010